GFD est un sigle qui peut désigner :
 General Film Distributors, une société de distribution britannique, active de 1935 à 1996.

GFD est un code qui peut désigner :
 , un aéroport américain.

Code IATA des aéroports